Albrechts bezeichnet die Orte

 Albrechts, Ortsteil der kreisfreien Stadt Suhl des Freistaates Thüringen
 Albrechts (Günzach), Ortsteil der Gemeinde Günzach im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Albrechts (Gemeinde Waldenstein), Ortsteil der Gemeinde Waldenstein in Niederösterreich